Krikowie (ang. Creek, sami siebie nazywają Muscogee lub Muskogee) – dawna konfederacja Indian Ameryki Północnej
 Muskogee – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oklahoma, w hrabstwie Muskogee
 Hrabstwo Muskogee (ang. Muskogee County) – hrabstwo w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oklahoma
 Hrabstwo Muscogee (ang. Muscogee County) – hrabstwo w Stanach Zjednoczonych, w stanie Georgia
 Język krik (muskogee) – język z rodziny muskogejskiej używany przez Krików i Seminoli w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych.
 Języki muskogejskie – rodzina języków rdzennej ludności Ameryki Północnej, używanych w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych